

Cinema 
 Dollars and Sense – film del 1916 diretto da Walter Wright
 Dollars and Sense – film del 1920 diretto da Harry Beaumont
 Dollars and Sense – film del 2009 diretto da Daniel Jardine

Televisione 
 Dollars and Sense – episodio della serie televisiva Private Secretary (1953)
 Dollars and Sense – episodio della serie televisiva Kay O'Brien (1986)
 Dollars and Sense – episodio della serie televisiva Quell'uragano di papà (1993)